

Patronyme 

Nicolas de Catinat (1637-1712), maréchal de France ;
Abdias Maurel (v. 1680-1705), dit « Catinat », chef camisard.

Lieux 
 Place Catinat à Nantes
 Rue Catinat à Nantes
 Rue Catinat à Paris
 Rue Catinat à Saïgon au Viêt Nam.
 Rue Catinat à Faverney (Haute-Saône)
 Chemin du Maréchal Catinat, à Saint-Bonnet-en-Champsaur (Hautes-Alpes)
 Catinat, ancien nom – durant la période de l'Algérie française – de la commune de Settara en Algérie.

Navires 
 Catinat, croiseur protégé (de la classe Catinat)
 Classe Catinat, une classe de deux croiseurs protégés de 2e classe construits par la marine française entre 1896 et 1899

Odonyme